Реваз Давитадзе (; род. 16 октября 1998 года) — грузинский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира 2018, 2019 и 2021 годов, чемпион Европы 2018 года.

Карьера 
В 2017 году на чемпионате мира в весе до 85 кг, Реваз занял итоговое 5-е место набрав сумму 351 кг.

На чемпионате Европы в Бухаресте в 2018 году одержал победу с суммой 353 кг. Еще в рывке обеспечил себе задел в 10 кг.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде в весовой категории до 89 кг завоевал бронзовую медаль чемпионата, набрав сумму 371 кг и уступив победителю Артёму Окулову всего 1 кг.

В 2019 году на чемпионате Европы в Батуми завоевал серебряную медаль, взяв вес по сумме двух упражнений 370 кг, ему не хватило 1 кг до победы. В упражнение рывок он завоевал малую золотую медаль (170 кг), а в упражнение толчок малую серебряную медаль (200 кг).

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 89 кг. Общий вес на штанге 371 кг. В упражнении рывок он стал первым (172 кг).

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 89 кг завоевал серебро с результатом 374 килограмма. В упражнении «рывок» завоевал малую серебряную медаль с весом на штанге 171 килограмм, а в упражнении толчок был первым с весом на штанге 203 килограмма.

В декабре 2021 года принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Ташкенте. В весовой категории до 89 килограммов, Реваз по сумме двух упражнений с весом 370 кг стал обладателем бронзовой медали. В упражнении рывок он завоевал малую серебряную медаль.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sport.gov.ge

Тяжелоатлеты Грузии
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике среди юниоров
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров
Чемпионы Грузии по тяжёлой атлетике